Оук-Ридж () може означати: 

 Оук-Ридж — астрономічна обсерваторія в штаті Массачусетс, США. 
 Національна лабораторія Оук-Ридж — національна лабораторія Міністерства енергетики США, розташована поблизу міста Оук-Ридж.

Оук-Ридж — місто, штат Північна Кароліна
 Оук-Ридж — місто, штат Теннессі
 Оук-Ридж — місто в окрузі Кук, штат Техас
 Оук-Ридж — місто в окрузі Кофман, штат Техас
 Оук-Ридж — селище, штат Луїзіана
 Оук-Ридж — селище, штат Міссурі
 Оук-Ридж — переписна місцевість, штат Флорида